Pohl steht für:

 Pohl (Familienname), Familienname, Namensträger siehe dort

Orte:
 Pohl (Bergisch Gladbach), Ortsteil im Stadtteil Paffrath der Stadt Bergisch Gladbach im Rheinisch-Bergischen Kreis
 Pohl (Kürten), Ortsteil von Kürten, Nordrhein-Westfalen
 Pohl (Nassau), Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Pohl-Göns, Stadtteil von Butzbach, Wetteraukreis, Hessen
 Pohl, deutscher Name von Polom u Hranic, Gemeinde in Tschechien

Sonstiges:
 (12284) Pohl, Asteroid des Hauptgürtels
 Pohl & Jozwiak, deutsche Werft
 Max Pohl & Söhne, chemische Zündwarenfabrik mit Sitz in Zanow in Pommern, Nachfolgerin der Gebrüder Pohl & Gross

Siehe auch:

 Pohlsches Rad, Drehpendel
 Pol
 Pool